Иванцо́ва — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Иванцова, Екатерина Вадимовна (род. 1958) — советский и российский филолог.
 Иванцова, Нина Михайловна (1923—1982) — участница организации «Молодая Гвардия».
 Иванцова, Ольга Ивановна (1924—2001) — участница организации «Молодая Гвардия».